«Love Dealer» — песня нидерландской певицы Эсме Дентерс, ставшая третьим синглом с её дебютного альбома «Outta Here». Песня была записана в 2009 году совместно с американским певцом Джастином Тимберлейком. Релиз сингла состоялся 4 мая 2010 года.

Видеоклип 
Видеоклип был снят в Лос-Анджелесе 18 марта 2010 года режиссёрской командой The Malloys. Премьера состоялась 21 апреля на официальном YouTube-канале певицы, где видеоклип на данный момент имеет более одиннадцати с половиной миллионов просмотров.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный видеоклип на YouTube

Песни, написанные Джастином Тимберлейком
Синглы 2010 года
Песни по алфавиту
Песни 2010 года